William Vane peut désigner :
 William Vane (1766-1842), 1 duc de Cleveland, un noble anglais ;
 William Vane (1682-1734), 1 vicomte Vane, un homme politique anglais ;
 William Vane (1714-1789), 2 vicomte Vane, un homme politique britannique Whig ;
 William Vane (1792-1864), 3 duc de Cleveland, un homme politique britannique.

Voir aussi 
 William Fletcher-Vane (1909-1989), 1 baron Inglewood, un homme politique du Parti conservateur britannique